Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del titolo, ma la Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Chan ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, perdendo ai quarti di finale contro Andrea Sestini Hlaváčková e Barbora Strýcová.

In finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina hanno battuto Tímea Babos e Kristina Mladenovic con il punteggio di 2-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (campionesse)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (semifinale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (secondo turno)

 Latisha Chan /  Bethanie Mattek-Sands (quarti di finale)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (secondo turno)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (semifinale) 
 Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)

Wildcard 

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

 Sorana Cîrstea /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2018